Reaumuria är ett släkte av tamariskväxter. Reaumuria ingår i familjen tamariskväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tamariskväxter
Reaumuria